Крути, (робочі назви Крути. 29 січня, Крути. Честь і кров) — скасований проєкт некомерційного українського повнометражного історичного фільму про події у Крутах 1918 року , який створювався у 2014 році спільнотою «Гуртом».

Сюжет 
Художній фільму з робочою назвою «Крути. 29 січня» про події 29 січня 1918 року біля залізничної станції Крути, зніматиметься молодими людьми та студентами. Їхня мета — зняти якісне та цікаве, сучасне кіно, що розкаже дійсну історію бою, без фальші та міфів, — розповідають автори. Кожен може стати спонсором нової якісної української кінострічки.

Творці фільму пояснюють відкладення проекту: "Затягнуті у вир подій останніх трьох місяців, члени творчого колективу кінострічки «Крути» змушені вкотре призупинити роботи з підготування знімального процесу. Особливо зважаючи на ще більшу загрозу, яка нависла зараз не лише над Україною, а й над усім світом.

Ми, як і ви, втратили не просто людей, не лише співгромадян, а справжні постаті, що яскраво спалахнули і стрімко згасли у новій запеклій борні за нашу з вами незалежність, волю, добробут. Ми втратили воїнів, що прагнули миру і безпеки, за що й віддали свої життя. Але набули нового символу — Небесну Сотню — сотню усміхнених янголів, що довіку наглядатимуть за нами і нашими нащадками, багато з полеглих своїх нащадків вже не матимуть…

Зараз повторюється історія майже столітньої давнини. Знову незалежність, знову ейфорія перемоги і знову загроза зі Сходу. Але ми віримо, що сучасний українець, сформована ним влада та світова громадськість стали мудрішими, досвідченішими, далекогляднішими, і спільними зусиллями ми відвернемо те лихо, що може розгорітися через чиїсь імперські абіції та чиюсь слабкість духу. І маємо надію, що більше не буде ані нової Небесної Сотні, ані нових Крут, більше не проливатиметься ані наша кров, ані кров сусідніх чи далеких народів.

Ми пам'ятаємо про ті зобов'язання, які узяли на себе, пообіцявши створити перший народний повнометражний художній фільм «Крути» і не забуваємо тієї високої довіри, яку нам вже встигли висловити громадяни України (хто грошима, хто технічним, художнім чи кадровим забезпеченням, а хтось просто добрим словом). Тому щойно вгамується істерія довкола питань цілісності Української держави, ми проведемо кастинг. Нагадаємо, що кастинг — це чи не останній етап підготування знімального процесу, після якого ми впевнено зможемо перейти до безпосереднього створення кіно.

Див. також 
 Бій під Крутами

Джерела та примітки 

 Офіційний сайт kruty.org.ua (архівна версія)
 Сторінка проекту на сайті hurtom.com (архівна версія)
 Тізер фільму на сайті КіноПорт (архівна версія)
 Що дивитися: нові українські фільми/Крути // Inspired — 17 жовтня 2014. (архівна версія)

Фільми 2014
Фільми українською мовою